W Rumunii
 Pietrișu – wieś w okręgu Aluta, w gminie Curtișoara
 Pietrișu – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Găujani
 Pietrișu – wieś w okręgu Prahova, w gminie Poiana Câmpina